Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open BLS de Limoges 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen acht Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Limoges